Васькино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васькино — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Васькино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Васькино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Васькино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Васькино — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Васькино — посёлок в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Васькино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Васькино — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Васькино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Васькино — деревня в составе города Усинска Коми.
 Васькино — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Васькино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Васькино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Васькино — посёлок в Чеховском районе Московской области.
 Васькино — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Васькино — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Васькино — деревня в Кочёвском районе Пермского края.
 Васькино — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Васькино —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Вышгородская волость
 Васькино —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Утроинская волость
 Васькино — деревня в Нижнесергинском районе Свердловской области.
 Васькино — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Васькино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Васькино — деревня в Вавожском районе Удмуртии.
 Васькино — деревня в Сюмсинском районе Удмуртии.
 Васькино — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Васькино — деревня в Ядринском районе Чувашии.
 Васькино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Васькин
 Васьки
 Староваськино
 Нововаськино
 Васькино Туйралы